Nevrkla oder Newrkla ist ein Familienname tschechischer Herkunft. Bekannte Namensträger sind:
Jennifer Newrkla (* 1984), österreichische Schauspielerin
Katharina Newrkla (* 1992), österreichische Schachspielerin
Kristina Nevrkla (* 1990), kroatische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Newerkla